Форбант () в древногръцката митология може да се отнася за:

 Форбант (Аргос), цар на Аргос
 Форбант (син на Лапит)
 Форбант (син на Триоп)
 Форбант (син на Посейдон),
 Форбант (син на Хелиос), баща на Амбракия
 Форбант (цар на Лезбос), баща на Диомеде, конкубина на Ахил
 Форбант (бандит) от Фокида